Tony Rutter (Wordsley, 29 de septiembre de 1941-24 de marzo de 2020) fue un piloto de motociclismo británico, que corrió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1965 hasta 1976.

Carrera deportiva 
Fue un especialista en circuitos urbanos, donde ganó siete carreras en TT Isla de Man entre 1973 y 1985. Fue campeón británico en la cilindrada de 350cc en 1971 con una Yamaha y de 250cc en 1973 nuevamente con Yamaha. Rutter ganó cuatro ediciones del Campeonato del Mundo de Fórmula TT desde 1981 hasta 1984.

Rutter entró en el Hall of Fame  de North West 200 después de ganarlo en nueve ocasiones.

Su carrera acabó en 1985 al sufrir un grave accidente en el Circuito de Montjuïc, Barcelona donde permaneció en coma durante semanas. A pesar del accidente, continuó compitiendo hasta 1991.

Es padre del también piloto Michael Rutter.

Falleció a los setenta y ocho años el 24 de marzo de 2020 a consecuencia de una enfermedad.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha